Antoni Gołaszewski – biskup przemyski
 Grzegorz Gołaszewski – polski aktor
 Igor Gołaszewski – polski piłkarz
 Jan Gołaszewski – polski urzędnik czasów przedrozbiorowych
 Jan Gołaszewski − polski geograf i geolog żyjący w latach 1798-1841
 Jan Klemens Gołaszewski – duchowny katolicki
 Marcin Gołaszewski – polski samorządowiec i profesor
 Sławomir Gołaszewski – polski muzyk i dziennikarz muzyczny
 Włodzimierz Gołaszewski – reżyser filmowy, teatralny, aktor, producent teatralny, pisarz i dziennikarz